Игорь Игоревич Исаев (род. 30 мая 1978 года, Гусь-Хрустальный) — российский лингвист, кандидат филологических наук, специалист по русской диалектологии и фонетике. В 2016—2022 годах — директор Института лингвистики РГГУ, с июля 2022 года — один из заместителей директора Института языкознания РАН по науке.

Публикации в журналах: «Вестник Российской академии наук», «Вестник Российского гуманитарного научного фонда», «Исследования по славянской диалектологии», «Русский язык в школе», «Труды ИРЯ РАН», «Русский язык в научном освещении». Член редколлегии Московского лингвистического журнала. Председатель оргкомитета международного круглого стола «Диалектология и лингвистическая география», член оргкомитета «Студенческой конференции Института лингвистики (СКИЛ)». Член Ассоциации преподавателей и исследователей в области фундаментальной и прикладной лингвистики (АПИФиПЛ). Председатель Ученого совета Института лингвистики РГГУ, член Ученого совета РГГУ.

Участник более 40 диалектологических экспедиций на территории России и за рубежом. Занимается изучением диалектного вокализма и консонантизма. Читает университетские курсы «Фонетика русского языка», «Общая фонетика», «Русская диалектология». Занимается научно-просветительской деятельностью, выступает в СМИ, а также с публичными лекциями по вопросам русского языка.

Биография 
В 2000 году окончил Владимирский государственный педагогический университет, филологический факультет. Квалификация «Учитель русского языка и литературы».

В 2004 году защитил в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 — русский язык «Развитие вокализма одного владимирского говора во второй половине XX века».

С 2004 по 2017 год — старший научный сотрудник в отделе диалектологии и лингвистической географии ИРЯ РАН.

С 2008 года — доцент Института лингвистики РГГУ. С 2016 по 2022 — директор института. 4 июля 2022 года, спустя три месяца после того как ректор РГГУ Александр Безбородов подписал обращение Российского союза ректоров в поддержку российского вторжения на Украину, покинул пост директора института, заявив в Фейсбуке: «Уволился из директоров […] Зато никакого Z-ректора». 

Активно сотрудничает со СМИ. В апреле-июне 2022 года был одним из ведущих подкаста «Розенталь и Гильденстерн» в сезоне, посвящённом диалектам русского языка.

Основные публикации 
 Круглый стол «Диалектология и лингвистическая география. 2. Методы сбора и интерпретации материала» // Русский язык в школе. 2020; 81 (4): 104
 Круглый стол «Диалектология и лингвистическая география. 1. Центр и периферия» // Русский язык в школе. 2019; 80 (4):103
 К созданию базы данных русских диалектов и перспективы диалектометрических исследований // Вестник Российской академии наук. № 11. М., 2016
 Проблемы фонологического анализа диалектной системы согласных с многоступенчатой фонетической реализацией признака «твёрдость-мягкость» // Дiалекти в синхронiï та дiахронiï: загальнословʼянский контекст. Кiïв: Iнститут украïнскоï мови НАН Украïни, 2014.
 Экспедиция в село Роговатое Старооскольского района Белгородской области (в соавторстве с С. В. Дьяченко, А. В. Малышевой, А. В. Тер-Аванесовой) // Русский язык в научном освещении, № 1 (25). М., 2013. С. 275—284.
 Экспедиция в село Краснолипье Репьёвского района Воронежской области (в соавторстве с С. В. Дьяченко, А. Д. Черенковой) // Русский язык в научном освещении, № 1 (25). М., 2013. С. 285—287.
 Экспедиция в село Татарово Муромского района Владимирской области (в соавторстве с С. В. Дьяченко и А. В. Малышевой) // Русский язык в научном освещении, № 1 (25). М., 2013. С. 287—292.
 Экспедиция в Тарногский район Вологодской области (в соавторстве с Л. Ю. Зориной) // Русский язык в научном освещении, № 1 (25). М., 2013. 292—295.
 Отчеты о диалектологических экспедициях. Экспедиции в Смоленскую, Тверскую и Вологодскую области (в соавторстве с С. В. Дьяченко) // Русский язык в научном освещении, № 23. М., 2012.
 Артикуляционное пространство и формантная характеристика гласных в русских говорах // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 15. М., 2012.
 Отчеты о диалектологических экспедициях. Экспедиции во Владимирскую, Воронежскую, Рязанскую, Тамбовскую и Ярославскую области (в соавторстве с С. В. Дьяченко) // Русский язык в научном освещении, № 1 (21). М., 2011.
 Гласные слободского говора // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 14. М., 2009.
 Говоры Рязанского края (в соавторстве с Букринской И. А., Кармаковой О. Е. Часть «Фонетика») // Русские Рязанского края. Т.1. Институт этнологии и антропологии РАН. М.: Индрик, 2009.
 Некоторые особенности фазовой фонетики в мещерском говоре // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 13. М., 2008.
 Диалектологические экспедиции института русского языка им. В. В. Виноградова РАН // Вестник Российского гуманитарного научного фонда (в соавторстве с Л. Л. Касаткиным). М., 2005.
 Исследование процессов развития в вокализме одного владимирского говора (статистический анализ фактов междиалектного взаимодействия, отраженных в динамической синхронии) // Материалы и исследования по русской диалектологии. II (VIII). Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. М.: Наука, 2004.

Примечания 

Лингвисты России
Диалектологи
Фонетисты
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Русисты
Сотрудники Института языкознания РАН